Александр Корсун:
 Корсун, Александр Алексеевич (1818—1891) — украинский издатель.
 Корсун, Александр Михайлович (1803—1855) — магистр законоведения, с. Миргородск.